Кокалье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Мазаме-1. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81066.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 75 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Альби.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 318 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 212 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 159 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 159 активных работали 142 человека (77 мужчин и 65 женщин), безработных было 17 (3 мужчин и 14 женщин). Среди 53 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн